Сент-Коло́мб-де-Вільне́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Бордо, 18 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 178 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 479,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Коломб-де-Вільнев на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Коломб-де-Вільнев на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Коломб-де-Вільнев на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Коломб-де-Вільнев на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Коломб-де-Вільнев на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна